Renault Cléon-motor har flere betydninger:
 Renault Cléon-Alu-motor, også kendt som "A-motor"
 Renault Cléon-Fonte-motor, også kendt som "C-motor"